San Leonzio è il nome di almeno 35 santi, tra cui:
 San Leonzio di Tripoli – martire con Ipazio e Teodulo, m. I secolo (18 giugno)
 San Leonzio di Perge - martire con otto compagni a Perge in Panfilia, m. III secolo (1º agosto)
 San Leonzio di Camerino – martire, m. III secolo
 San Leonzio - martire con Valentiniano in Lucania, m. IV secolo (20 agosto) 
 San Leonzio – martire con Cronide e Serapione, m. IV secolo (12 settembre)
 San Leonzio – martire, commemorato con Maurizio, Daniele, Antonio, Aniceto, Sisinno (10 luglio)
 San Leonzio di Cesarea – vescovo di Cesarea in Cappadocia, m. IV secolo (13 gennaio)
 San Leonzio di Fréjus – vescovo di Fréjus, m. 433 (1º dicembre)
 San Leonzio di Autun – vescovo di Autun, m. 460 (1º luglio)
 San Leonzio II – vescovo di Bordeaux, m. 570 c. (11 luglio)
 San Leonzio di Napoli – vescovo di Napoli
 San Leonzio II – patriarca di Gerusalemme, m. 1190 (14 maggio)